Gerry Weber Open 2009 er en professionel tennisturnering for mænd, der bliver spillet udendørs på græsbaner og som markerer starten på mændenes græsbanesæson. Årets turnering er den 17. udgave af Gerry Weber Open, og den er en del af ATP World Tour 2009, hvor den er kategoriseret som en ATP World Tour 250-turnering. Kampene bliver afviklet i Gerry Weber Stadion i Halle, Tyskland i perioden 6. – 14. juni 2009.

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen har deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 24 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens fem spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor), heraf én lucky loser (LL) som erstattede den topseedede forsvarende mester Roger Federer, der med kort varsel meldte afbrud på grund af udmattelse oven på sejren i French Open ugen før. Endelig var tre spillere blevet tildelt et wildcard (WC).

Kilder / eksterne henvisninger 
 Gerry Weber Open   
 ATP World Tour – Gerry Weber Open 2009 – Singles Draw 
 ATP World Tour – Gerry Weber Open 2009 – Doubles Draw 
 ATP World Tour – Gerry Weber Open 2009 – Qualifying Singles Draw 

ATP Tour 2009
Gerry Weber Open